Hans Jäckel oder Hans Jaeckel ist der Name folgender Personen:

* Hans Jaeckel (Architekt) (1898–1962), deutscher Architekt
 Hans Jäckel (Mathematiker) (1923–1994), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer